Il doppio del torneo di tennis St. Louis WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ove Nils Bengtson e Jim McManus che hanno battuto in finale Terry Addison e Colin Dibley 6–2, 7–5.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (primo turno)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (primo turno)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (primo turno)

 Terry Addison /  Colin Dibley (finale)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Louis WCT 1973